El nombre de Liciniano puede hacer referencia a:

 Liciniano de Cartagena (554-602). Arzobispo de Cartagena durante la dominación bizantina. Autor de varios escritos de carácter teológico y filosófico.
 Liciniano (usurpador). Senador que se rebeló contra el emperador Decio en 250.
 Granio Liciniano, escritor romano del siglo II